Восто́чно-Мариа́нская котлови́на — подводная котловина в западной части Тихого океана.

Котловина расположена к востоку от Марианского жёлоба. Глубины её составляют от 5 000 до 7 000 м. Дно котловины имеет относительно ровную поверхность.

Примечания 

Подводные котловины Тихого океана